Raue ist

 ein regionaler Ausdruck für den Leichenschmaus

Raue ist der Familienname von:

 Alexander Raue (* 1973), deutscher Politiker
 Benjamin Raue (* 1982), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernd Raue (* 1948), deutscher Tischtennisspieler
 Christian Raue (1613–1677), deutscher Orientalist und Theologe
 Dietrich Raue (* 1967), deutscher Ägyptologe
 Erika Raue (* 1938), deutsche Speerwerferin
 Günter Raue (1938–2015), deutscher Journalistiker
 Johann Raue (1610–1679), Bibliothekar und Professor in Berlin und Schulinspektor der Mark Brandenburg
 Jürgen Raue (1939–2004), deutscher Bildhauer
 Karl Raue (1863–1924), deutscher Pädagoge und Gewerkschafter
 Katharina Raue (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Kurt Raue, deutscher Fußballspieler
 Luis Raue (* 2000), deutscher Singer-Songwriter, siehe Mayberg (Musiker)
 Matthias Raue (* 1952), deutscher Komponist
 Paul-Josef Raue (1950–2019), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Peter Raue (* 1941), deutscher Rechtsanwalt, Notar, Kunstliebhaber und -förderer und Professor
 Reinhard Raue (1953–2006), deutscher Kirchenmusiker und Orgelsachverständiger
 Ronald Raue (* 1944), deutscher Tischtennisspieler und -trainer
 Stefan Raue (* 1958), deutscher Journalist
 Tim Raue (* 1974), deutscher Koch

Siehe auch:

 Rauhe